Isabel de Valois, rainha de Inglaterra (1389–1409) — esposa de Ricardo II de Inglaterra
Isabel de Valois, Rainha de Espanha (1545–1568) — 3ª esposa de Filipe II de Espanha

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história